Джейсон Гулд: Джейсон (Джей) Гулд (1836—1892) — американский финансист.
 Джейсон Гулд (род. 1966) — американский актёр, сценарист и режиссёр, сын Барбры Стрейзанд и Эллиотта Гулда.